Binckhorst (wijk in Den Haag)
 Binckhorst (Rosmalen), wijk in Rosmalen
 Kasteel de Binckhorst, kasteel nabij Den Haag
 De Binckhorst, gebouw in Soest
 Van Binckhorst, Nederlands adellijk geslacht
 Den Binckhorst, hofdicht van Philibert van Borsselen